Осинто́рф () — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии. Административный центр Осинторфского сельсовета.

Описание 
Агрогородок расположен в 7 км севернее трассы М1 и в  к северу от Дубровно. Ближайшая железнодорожная станция — Осиновка, в . В посёлке действует торфопредприятие «Осинторф» (торфобрикетный завод не работает). К заводу проведена узкоколейная железная дорога.

Вокруг агрогородка располагаются торфяные и сфагновые болота, на которых в изобилии произрастает клюква — главный местный символ.

История 
15 ноября 1934 года в Оршанском районе был образован рабочий посёлок Осинторф. С 9 сентября 1946 года — в составе Ореховского района, с 16 июля 1954 года — в составе Оршанского района, с 6 января 1965 года — в составе Дубровенского района.

8 апреля 2004 года рабочий посёлок Осинторф был отнесён до категории сельских населённых пунктов, в связи с этим был упразднён Осинторфский поселковый Совет и образован Осинторфский сельсовет.

Промышленность 
В агрогородке действуют торфопредприятие «Осинторф» и торфобрикетный завод.

Население 
Население — 799 человек (2019), это второй по населённости пункт района; «островок среди болот».

В 1939 году в Осинторфе проживало 4104 человека, в том числе 3380 белорусов, 399 русских, 117 украинцев, 50 евреев, 22 поляка и 136 представителей других национальностей.

Культура 
 Филиал ГУК «Дубровенский районный историко-краеведческий музей».
 Музейная комната ГУО «Осинторфская средняя школа Дубровенского района».

Достопримечательность 
 Аллея из деревьев в память героев Великой Отечественной войны.
 Братская могила (1941—1944 гг.), в парке .
 Братская могила воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
 Памятник Подпольщикам, расположен от агрогородка на 478-м км на автомагистрали Москва — Брест. Установлен в 1966 году в честь героев Осинторфского подполья.
 Церковь.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Дубровенского района